Die Abkürzung PJSC steht für:

 Peter J. Solomon Company, Investmentbank, New York City
 Public Joint Stock Company, Gesellschaftsform in Russland, siehe Publitschnoje Akzionernoje Obschtschestwo

PJSC